Tsjiatoera (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
 Tsjiatoera (stad), stad in Georgië en centrum van bovenstaande gemeente